„Nymfen” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine:
 „Nymfen” – okręt podwodny typu Havmanden z początku XX wieku
 „Nymfen” – torpedowiec typu Najaden z okresu II wojny światowej, który wszedł do służby po wojnie jako „Huitfeld”
 „Nymfen” (P535) – okręt patrolowy typu Daphne z lat 60. XX wieku
 „Nymfen” (P524) – okręt patrolowy typu Diana z początku XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów